Mau (district), een district in de Indiase staat Uttar Pradesh
Mau (rivier), een zijriviertje van de Marne in Châlons-en-Champagne
Maú (rivier), de grensrivier van Brazilië en Guyana
Mau (stad in Uttar Pradesh), een stad in de Indiase staat Uttar Pradesh
Mau (stad in Madhya Pradesh), een stad in de Indiase staat Madhya Pradesh
Bob Mau, Belgisch striptekenaar
Egyptische Mau, een Egyptisch kattenras

Zie ook
Mau-woud, een boscomplex in de zuidwestelijke hooglanden van Kenia
Mau Mau, een Keniaanse guerrillabeweging